Krogsbølle steht für
Wohnplatz Krogsbølle auf Lolland in Dänemark 
Krogsbølle Sogn, Kirchspielsgemeinde auf Fünen, Dänemark